Oppem, ancien village et une section de la commune belge de Wezembeek-Oppem
 Oppem, hameau et une section de la commune belge de Meise